Алексе́й Ви́кторович Се́лезов (27 октября 1971, Москва) — советский и российский футболист, защитник.

Карьера 
В 1990 и 1991 годах играл за «Динамо-2» во второй низшей лиге. В чемпионате России дебютировал в составе московского «Динамо» 8 ноября 1992 года в матче с «Асмаралом», выйдя на замену Юрию Калитвинцеву на 68-й минуте. Всего за клуб Селезов сыграл 23 матча: 19 в чемпионате, 2 в Кубке России и 2 в Кубке УЕФА. В 1994 выступал за «Техинвест-М» в первой лиге, а с 1995 по 2006 год играл в составе тульского «Арсенала». Дважды отправлялся в аренду — в 2000 году в «Мосэнерго», а в 2004 в «Титан».

Образование 
Выпускник Российской государственной академии физической культуры.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Мосэнерго»
Игроки ФК «Титан» Клин
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма